Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott ska arrangeras i Nanjing, Kina i mars 2021, ursprungligen planerad för 13 till 15 mars 2020. Att Nanjing skulle stå som värd för mästerskapen 2020 beslutades av IAAF i november 2017.

Tävlingen har nu skjutits upp till mars 2021 på grund av coronavirus-epidemin i Kina.

Källor

2020 i Kina
2021 i Kina
Friidrottsåret 2020
Friidrottsåret 2021
Internationella friidrottstävlingar i Kina
2020
Nanjing